Basker kan syfta på:

Basker (folk) – ett ursprungsfolk mellan västra Pyrenéerna och Biscayabukten
Basker (huvudbonad) – en mjuk, rundkullig mössa utan skärm

Se även
Baskien – en region i Spanien och Frankrike
Baskien (autonom region) – en spansk autonom region
Baskiska – ett språk
Ikurrina – Baskiens flagga
Iparralde – även kallad franska Baskien

Baskien